Casa de cultura o centre cultural, espai arquitectònic destinat a manifestacions culturals
 Casa de Cultura de Girona, edifici al municipi de Girona 
 Casa de Cultura (Reus), edifici al carrer de la Concepció número 14 
 Casa de Cultura (Camallera)edifici al nucli urbà de la població de Camallera (Alt Empordà)
 Casa de Cultura (el Masnou), edifici del Masnou també anomenat Casa del Marquès de la Manguera
 Casa de Cultura (Ulldecona), edifici d'Ulldecona (Montsià) 
 Casa de Cultura (la Bisbal d'Empordà), edifici a la Bisbal d'Empordà 
 Casa de Cultura (la Bisbal del Penedès), edifici de la Bisbal del Penedès 
 Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, servei públic municipal 
 Casa de Cultura de la Caixa de Pensions de Manresa, edifici al municipi de Manresa (Bages)